

Сковеган — місто, штат Мен
 Сковеган — переписна місцевість, штат Мен